Герман I фон Цилли (, ; ок. 1333 — 21 марта 1385) — граф Целе (1359—1385) штирийский дворянин, который был главой дома Целе с 1359 по 1385 год. В первое десятилетие он правил вместе со своим старшим братом Ульрихом фон Цилли (1359—1368). После смерти Ульриха в 1368 году Герман взял под опеку своего племянника Вильгельма и стал фактическим главой семьи. Под его правлением дом Целе начал расширять свое влияние от своей базы власти в современной Словении и Южной Каринтии до Центральной Европы и Балкан. После брака с боснийской принцессой Екатериной, чье точное происхождение оспаривается, Герман фон Цилли стал шурином либо венгерского и польского короля Людовика Великого, либо боснийского короля Твртко I. Его сын Герман II еще больше расширил богатство и влияние семьи. Ко времени своей смерти Герман I был крупнейшим землевладельцем на территории современной Словении, где его владения значительно превосходили владения его габсбургских сеньоров.

Биография 
О ранней жизни Германа известно очень мало. Он был вторым сыном Фридриха фон Саннекка, первого графа Целе (1341—1359), и его жены Димут фон Вальзе. Его отец унаследовал замок Целе и вступил во владение им в 1332 году, но неясно, родился ли Герман там или в соседнем замке Жовнек, их родном доме. После смерти своего отца в 1359 или 1360 году Герман стал одним из владельцев семейных поместий, которые были значительно расширены во время правления его отца, и управлял ими вместе со своим старшим братом Ульрихом I. Это было в соответствии с семейной традицией, которая избегала разделения наследства между братьями и вместо этого выбирала общее правление между ними. После смерти Ульриха фон Цилли в 1368 году Герман стал единоличным правителем поместьями рода Целе, правя также от имени своего 7-летнего племянника Вильгельма.

Вместе со своим сыном Германом II и племянником Вильгельмом граф Германн фон Цилли принял участие в крестовом походе против жмудинов в 1377 году, в составе свиты герцога Альберта III Австрийского.

Граф Герман Цельский скончался в 1385 году, и ему наследовал его второй сын Герман II, так как его первый сын Ганс умер уже в 1372 году.

Брак и дети 
Германн был женат с 1361/1362 года на Екатерине Боснийской (1336—1396), принцессе из правящей династии Котроманичей . У супругов было двое сыновей:

 Ганс (ок. 1363 — 29 апреля 1372) скончался в возрасте девяти лет.
 Герман II (ок. 1365 — 13 октября 1435), граф Цельский (1385—1435), претендент на боснийский престол . Он был женат на графине Анне Шаунбергской и имел потомство, среди которых была Барбара Цельская, императрица Священной Римской империи.

Генеалогия

Примечания 

Графы Цельские